Matthia est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Matthia est un prénom féminin, dont le masculin est Matthieu.

Matthia peut être aussi un patronyme.

Sainte(s) chrétienne(s) 
 Matthia Nazzarei (), bienheureuse, sœur bénédictine puis clarisse, abbesse pendant 40 ans du couvent Sainte-Madeleine des Clarisses à Metalica dans les Marches en Italie ; fêtée le 28 décembre.

Personnalités portant ce patronyme 
 Anani Antoine Matthia, membre togolaise du Comité international olympique de 1983 à 2007

Références